Briceño, comune del dipartimento di Antioquia
Briceño, comune del dipartimento di Boyacá